Camerino puede referirse a:
Camerino (habitación), una habitación en un teatro o sala de espectáculos, en sets o platós de cine o televisión, que proporciona a los actores un lugar para vestirse y maquillarse, antes, durante y después de la actuación.
Camerino (Italia), una ciudad de Italia, en las Marcas, provincia de Macerata.